Hokej na travi na Igrama Commonwealtha 1998. se igrao u Kuali Lumpuru, u Maleziji. 
To je bilo prvi put da je hokej na travi bio na programu Igara Commonwealtha.

Igrao se usporedno muški i ženski turnir.

Vrijeme održavanja 
Muška i ženska natjecanja su se održala od 9. do 20. rujna.

Natjecateljska mjesta 
Svi susreti su igrani na stadionu Bukit Jalil u Kuala Lumpuru.

Muški

Natjecateljski sustav 
U prvom dijelu, sudionici su se natjecali po jednostrukom ligaškom sustavu u dvjema skupinama, jedan od šest, a druga od pet sudionika. Pobjednici skupina i drugi su išli u poluzavršnicu po unakrižnom načelu, u borbu za odličja. Pobjednici su igrali za zlato, a poraženi za brončano odličje.

Sudionici 

Skupina "A"
 Australija
 Indija
 Novi Zeland
 JAR
 Trinidad i Tobago
 Wales

Skupina "B"
 Kanada
 Engleska
 Kenija
 Malezija
 Pakistan

Sastavi momčadi

Prvi krug - po skupinama

Skupina "A" 

 Sve satnice su po malezijskom vremenu (UTC +8).

srijeda, 9. rujna

četvrtak, 10. rujna

subota, 12. rujna

ponedjeljak, 14. rujna

utorak, 15. rujna

srijeda, 16. rujna

četvrtak, 17. rujna

Konačna ljestvica na kraju prvog kruga.

Skupina "B" 
 Sve satnice su po malezijskom vremenu (UTC +8).

srijeda, 9. rujna

četvrtak, 10. rujna

subota, 12. rujna

nedjelja, 13. rujna

utorak, 15. rujna

srijeda, 16. rujna

četvrtak, 17. rujna

Konačna ljestvica na kraju prvog kruga.

Doigravanje 
subota, 19. rujna

nedjelja, 20. rujna

Konačni poredak

Vidi još 
ženski hokej na travi na Igrama Commonwealtha 1998.

Literatura 
 Fieldhockey Canada

1998 M
1998